A krími tatár ábécé a krími tatár nyelv latin betűs írására szolgál.

A nyelvet 1928-ig arab írással jegyezték le, ekkor tértek át az 1992-ig használt cirill írásra. Az 1991-ben bevezetett új, latin betűs írás ma a hivatalos írásmód, de jelentős számú irodalmi és sajtókiadvány jelenik meg még ma is cirill írással.

Az ábécé változásai az idők folyamán

1928-ig
A krími tatár írására a hagyományos arab írást használták.

1928–1992
Аа, Бб, Вв, Гг, Гъгъ, Дд, Дждж, Ee, Ёё, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Къкъ, Лл, Мм, Нн, Нънъ, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Чч, Шш, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, Яя

1992-től
Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Ff, Gg, Ğğ, Hh, Iı, İi, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Ññ, Oo, Öö, Pp, Qq, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Zz

Kapcsolat a török ábécével
A krími tatár ábécé megegyezik a török ábécével, azzal a kis különbséggel, hogy a török nem tartalmazza a krími tatárban megtalálható ñ és q betűket.

Összehasonlító táblázat

A cirill írásról a modern latin írásra való átíráskor figyelembe kell venni a következőket:
szó elején, ha a szótag nem tartalmaz ь betűt, az a, ё, о, у, ю, я mély hangrendű marad: ёл – yol, юрт – yurt, якъын – yaqın;
magas hangrendű szóban az o és a ё ö, az у és a ю ü, az а és  я â lesz: ёнетмек – önetmek, Абляз – Ablâz;
a mássalhangzók utáni ь (és a következő szótagbeli е, ё, и, ю, я betűk is) palatalizálja a mássalhangzó előtti magánhangzót, így az magas hangrendű lesz: озь – öz, устю – üstü;
a ц átírása a kiejtésétől függ (maga a szó hangalakja is megváltozhat): царь – çar, царица – çariçe, цирк – sirkus.

Megjegyzések

Kapcsolódó szócikkek 
 Tatár ábécé
 Török ábécé

További információk
 Omniglot.com
 Transliteration of Non-Roman Scripts

Latin eredetű ábécék
Oroszországi ábécék
Krími tatárok